Kiss Elemér (1929–2006) romániai magyar matematikus, tudománytörténész, az MTA külső tagja
Kiss Elemér (1944) jogász, ügyvéd, 2002–2003 Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter